Nodipecten är ett släkte av musslor. Nodipecten ingår i familjen kammusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammusslor
Nodipecten